Questa è stata la prima edizione di questo torneo.

In finale Hugo Nys e Jan Zieliński hanno sconfitto Roman Jebavý e Philipp Oswald con il punteggio di 7-6(7-2), 4-6, [10-3].

Teste di serie 

  Hugo Nys /  Jan Zieliński (campioni)
  Roman Jebavý /  Philipp Oswald (finale)

  Ivan Sabanov /  Matej Sabanov (semifinale) 
  Francisco Cabral /  David Vega Hernández (quarti di finale)

Wildcard 

  Francesco Maestrelli /  Gabriele Piraino (primo turno)

  Andrea Del Federico /  Giorgio Ricca (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Challenger di Roseto degli Abruzzi 2022